NTD peut désigner :
 N-terminal domain ;
 Nouveau dollar de Taïwan, , monnaie officielle de Taïwan ;
 , chaîne de télévision australienne ;
 New Tang Dynasty Television, chaîne de télévision chinoise.